

Місто:
 Хотин — Чернівецька область, Хотинський район, районний центр

Села:
 Хотин — Рівненська область, Дубенський район
 Хотин — Рівненська область, Рівненський район, Березнівська міська громада
 Хотин — Рівненська область, Рівненський район, Шпанівська сільська громада

жудець Хотин () — адміністративна одиниця Королівства Румунія під час окупації у 1918—1940 роках

Хотин — село, Нітранський край, округ Комарно

Див. також 
 Хотінь
 Хотинський район
 Хотинський повіт
 Хотинська земля